Terry Richardson (né en 1953), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Terry Richardson (né en 1965), photographe américain.